Zuzana Pillmann (* 29. července 1989) je česká herečka a modelka.

Osobní život 
Zuzana Pillmann (rozená Juračková) pochází z Prostějova, kde také studovala na sportovní základní škole. Do pěti let žila v malé vesničce poblíž Bílých Karpat. V letech 2004–2008 studovala na Střední škole designu a módy v Prostějově. Poté studovala na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze obor Sociální a masová komunikace.

Soutěže Miss 
Zuzana Pillmann vyhrála soutěž Miss Face 2012 a zúčastnila se jako finalistka soutěže Česká Miss 2013.

Reference

Externí odkazy 
 Zuzana Juračková v archivu České Miss

Narození v roce 1989
České modelky
Vítězky Miss Czech Republic
Žijící lidé
Ženy
Narození 29. července